

Persone
Gideon Mensah – calciatore ghanese (n. 1998)
Gideon Mensah – calciatore ghanese (n. 2000)